Amerikai Egyesült Államok
McComb (Mississippi)
McComb (Ohio)